Die Divizia A 1964/65 war die 27. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 30. August 1964 und endete am 27. Juni 1965. Von Ende November bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum vierten Mal in Folge Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1965/66
 Steagul roșu Brașov – Teilnehmer am Messepokal 1965/66
 Știința Cluj – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1965/66

Absteiger in die Divizia B 
Minerul Baia Mare, Progresul Bukarest

Aufsteiger in die Divizia A 
Știința Timișoara, Siderurgistul Galați

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1964/65 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1964/65 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1964/65
Liga-1-Saison